Кичке́ево — деревня в Кайбицком районе Татарстана. Входит в состав муниципального образования Надеждинское сельское поселение. Расположено на реке Кубня в 29 км северо-западней от Больших Кайбиц.

История 
Основана в 1646 году. Известна с 19 века поташным заводом. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Алексеев Починок. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, торговлей, печным промыслом. В начале 20 века в деревне функционировали церковь Святой Параскевы, земская школа (открыта в 1888), ветряная и водяная мельницы, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1080,7 десятин. До 1920 деревня входила в Ульянковскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 в Ульянковском, с 1 августе 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах

Демография 

Национальный состав в 2010 году: русские и чуваши.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района